Rei Lear, a tragédia de William Shakespeare

Adaptações
 King Lear (1983), telefilme com Laurence Olivier
 King Lear (2018), telefilme com Anthony Hopkins